Chase Ealey (née le  à Los Alamos) est une athlète américaine, spécialiste du lancer du poids, championne du monde en 2022 à Eugene.

Biographie 

Elle remporte le titre des championnats des États-Unis en salle 2019 avec la marque de . En , elle s'impose lors du meeting de Shanghai.

Elle se classe  des championnats du monde 2019 à Doha avec 18,82 m.

Championne du monde (2022) 
En début de saison 2022, Chase Ealey remporte la médaille d'argent des championnats du monde en salle à Belgrade en établissant un nouveau record d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes en salle avec . Elle est devancée par la Portugaise Auriol Dongmo. 

Elle s'illustre sur le circuit de la Ligue de diamant 2022 en remportant les meetings de Doha () puis d'Oslo (, nouveau record personnel). Elle décroche un deuxième titre de championne des États-Unis, le , en portant son record à . Elle remporte par la suite le meeting de Stockholm avec .

Le , aux championnats du monde d'athlétisme à Eugene, elle s'adjuge le titre mondial en réalisant un lancer à  dès son premier essai. Elle devance la tenante du titre Gong Lijiao () et  la Néerlandaise Jessica Schilder () et devient la première athlète américaine titrée dans cette épreuve.

Palmarès

International

National 
 Championnats des États-Unis d'athlétisme
 vainqueur en 2019 et 2022 
 Championnats des États-Unis d'athlétisme en salle
 vainqueur en 2019 et 2020

Records

Notes et références

Liens externes 
 

Lanceuse de poids américaine
Championne du monde d'athlétisme
Naissance en juillet 1994
Naissance à Los Alamos